Руайан-Запад () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Рошфор. Население кантона на 2006 год составляло 19 496 человек.

Код INSEE кантона 1743. Всего в кантон Руайан-Запад входят 7 коммун, из них главной коммуной является Руайан.

Коммуны кантона 

 Брёйе — население 2495 чел.
 Л’Эгий — население 870 чел.
 Морнак-сюр-Сёдр — население 692 чел.
 Сен-Пале-сюр-Мер — население 3769 чел.
 Сен-Сюльпис-де-Руайян — население 2680 чел.
 Во-сюр-Мер — население 3738 чел.
 Руайян

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта